peut faire référence à :

Patronyme 
Higa (比嘉) est un patronyme japonais traditionnel d'origine ryukyuane. Les titulaires du nom incluent :
 , activiste japonais, défenseur de la langue okinawaïenne ;
 , boxeur japonais ;
 , footballeur japonais ;
 , doubleuse japonaise ;
  (1998-), streameuse et activiste américaine d'origine japonaise pour les droits des animaux ;
 , karatéka légendaire ryukyuan ;
 , karatéka japonais ;
 , footballeur brésilo-japonais de troisième génération naturalisé japonais ;
 , vidéaste américain d'origine japonaise ;
 , professeur japonais de karaté ;
 , vétéran nippo-américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 , inventeur et Vétéran nippo-américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 , biologiste et agronome japonais ;
 , karatéka japonais;
Autres :
 Maurren Higa Maggi (1976-), athlète brézilienne et championne olympique ;
 , mangaka japonaise.

Toponyme 
 L' (浜比嘉島), dans l'archipel des îles Okinawa au Japon ;
 Le , au Burkina Faso ;
 La rivière Higa, affluent du , en Roumanie.

Patronyme japonais